Diriku peut désigner :
 les Diriku, une population du delta de l'Okavango
 le diriku, une langue bantoue